Socjologia:
 Middletown – badania nad światem społecznym małego miasta (Muncie) Roberta i Helen Lyndów.

Miejscowości w Irlandii Północnej:
 Middletown – miasto w hrabstwie Armagh

Miejscowości w USA:
 Middletown – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lake
 Middletown – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Middletown – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Middletown – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Middletown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Middletown – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Middletown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Middletown – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Middletown – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Middletown – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 Middletown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Middletown – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Middletown – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
 Middletown – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Middletown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Middletown – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Middletown – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Frederick
Gminy w USA:
 Middletown (ang. Middletown Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Middlesex
 Middletown (ang. Middletown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Middletown (ang. Middletown Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Middletown (ang. Middletown Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Middletown (ang. Middletown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Middletown (ang. Middletown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Middletown (ang. Middletown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna
 Middletown (ang. Middletown Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport